Zoltan Kadar oder Zoltán Kádár ist der Name folgender Personen:

* Zoltán Kádár (Archäologe) (1915–2003), ungarischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Zoltan Kadar (Fußballspieler) (* 1966), rumänischer Fußballspieler und -trainer